Пам'ятники Небесній сотні:

В Україні 
 Пам'ятник Небесній сотні (Буда)
 Пам'ятник Небесній сотні (Івано-Франківськ)
 Пам'ятник Небесній сотні (Миколаїв)
 Пам'ятник Небесній сотні (Полтава)
 Пам'ятник Небесній сотні (Тернопіль)
 У Києві:
 На вул. Тургенєвській, 11
 На вул. Академіка Янгеля, 5

У світі 
 Пам'ятник Небесній сотні (Чикаго)